Битва при Амьене (1870)
 Битва при Амьене (1918)
 Битва при Амьене (1940) (Bataille d’Amiens)